Petta – indiański dramat filmowy z 2019 roku
 Petta – rodzaj z rodziny Pectinariidae
 Petta assimilis – gatunek
 Petta pellucida – gatunek
 Petta pusilla – gatunek
 Petta tenuis – gatunek
 Petta – nazwisko

Osoby o nazwisku Petta 

 Francesco Miano-Petta – włoski zapaśnik w stylu wolnym
 Bobby Petta – holendersko-indonezyjski piłkarz
 Gustavo Petta– brazylijski polityk
 Nicholas Pettas – grecko-duński karateka
 Nikos Pettas– grecki zawodowy koszykarz
 Paolo Petta– włoski informatyk i kognitywisty
 Xavier Di Petta– australijski programista komputerowy